Damant ist der Familienname folgender Personen:

 Nicholas Damant (1531–1616), katholischer Rat und Staatsmann in den spanischen Niederlanden unter der Herrschaft von Philipp II.
 Pieter Damant (1530–1609), belgischer Bischof von Gent